Zetska oblast (Kraljevina Crna Gora)
Zetska oblast (Kraljevina SHS)